Гуи () — французские топонимы и имена собственные:

 Гуи — коммуна в департаменте Эна
 Гуи — коммуна в департаменте Сена Приморская

Персоналии 
 Гуи, Витторио (1885—1975) — итальянский дирижёр и композитор.
 Гуи, Луи Жорж (1854—1926) — французский учёный-физик. (:fr:Louis Georges Gouy)
 Гуи, Луиджи (1914—2010) — итальянский политический деятель.
 Гуи, Шарль (1866—1942) — швейцарский физик-экспериментатор.

Часть составных названий 
 Gouy-en-Artois — коммуна в Па-де-Кале
 Gouy-en-Ternois — коммуна в Па-де-Кале
 Gouy-les-Groseillers — коммуна в департаменте Уаза
 Gouy-Saint-André — коммуна в Па-де-Кале
 Gouy-Servins — коммуна в Па-де-Кале
 Gouy-sous-Bellonne — коммуна в Па-де-Кале
 Gouy-lez-Piéton — часть бельгийской коммуны Курсель